Capuana peut désigner :

Patronymes 
 Franco Capuana (1894-1969), un chef d'orchestre italien
 Luigi Capuana (1839-1915), écrivain italien, professeur et critique littéraire.

Autres 
 Tabula Capuana, tablette en terre cuite datant du  contenant un texte en langue étrusque
 Porta Capuana, une porte monumentale du  qui faisait partie jadis des murailles fortifiées de la ville de Naples
 Conservatoire de Sant'Onofrio a Capuana, un ancien conservatoire de Naples